La liste des Pokémon de Pokémon Rouge et Bleu recense les Pokémon appartenant aux jeux vidéo de Game Freak, Pokémon Rouge, Bleu et Jaune.

Les Pokémon absents et exclusifs dans le jeu japonais Pokémon Vert sont ceux de Pokémon Version Bleue. Ceux absents dans le jeu japonais Pokémon Bleu sont par contre distincts de ceux de Pokémon Version Bleue.

Pokédex de Pokémon Rouge, Bleu et Jaune

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Pokémon Rouge et Bleu

Rouge et bleu